Курбанмурадов — фамилия; имеет женскую форму Курбанмурадова.
 Курбанмурадов, Ёллы Агаевич — туркменский государственный деятель.
 Курбанмурадов, Курбанмурад Язмухаммедович — туркменский государственный деятель, министр.